Such a Little Queen – opera teatrale di Channing Pollock

Film
 Such a Little Queen – film del 1914 diretto da Hugh Ford e Edwin S. Porter
 Such a Little Queen – film del 1921 diretto da George Fawcett